John Harrington je ime več oseb:

 John Harington, I baron Harington iz Extona (1539–1613), britanski politik
 John Harington (zakladnik), uradnik Henrika VIII.
 John Harington (pisatelj) (1561–1612), britanski pisatelj
 John Peabody Harrington (1884–1961), ameriški etnolog
 John Harrington (poslovnež) (rojen v 1930-ih), ameriški poslovnež
 John Harrington (hokejist) (*1957), ameriški hokejist in hokejski trener
 John Harrington (fotograf) (*1966), ameriški fotograf